Miejscowości w Polsce:
 Kurianki Drugie
 Kurianki Pierwsze